

Persone 
 Floris de Mérode, marchese di Westerloo (1598-1638) – militare belga
 Jean-Philippe-Eugène de Mérode-Westerloo (1674-1732) – militare belga, feldmaresciallo del Sacro Romano Impero
 Félix de Mérode (1791-1857) – esponente della Rivoluzione belga e ministro di Leopoldo I del Belgio
 Francesco Saverio de Mérode (1820-1874) – arcivescovo cattolico belga, ministro di Papa Pio IX
 Antoinette de Mérode-Westerloo (1828-1864) – principessa di Monaco, sposa di Carlo III, principe di Monaco
 Cléo de Mérode (1875-1966) – ballerina francese

Pagine correlate
Merode